Leotelo steht für:

 Leotelo (Mauchiga), ein osttimoresisches Dorf im Suco Mauchiga, Gemeinde Ainaro
 Leotelo I, eine osttimoresische Aldeia im Suco Mauchiga, Gemeinde Ainaro
 Leotelo II, eine osttimoresische Aldeia im Suco Mauchiga, Gemeinde Ainaro
 Leotelo (Estado), ein osttimoresisches Dorf im Suco Estado, Gemeinde Ermera

Siehe auch:
 Coilate-Letelo